Оли́вия Ха́сси (, урожд. Оливия Осуна (); род. 17 апреля 1951, Буэнос-Айрес, Аргентина) — британская киноактриса.

Ранние годы
Оливия Хасси родилась 17 апреля 1951 года в Буэнос-Айресе. Отец — Андреас Осуна — был оперным певцом и выступал под псевдонимом Исвальдо Рибо. Мать - англичанка Джой Хасси, которая работала секретарём. Когда Оливии исполнилось два года, родители развелись, и через пять лет мать забрала её и её младшего брата Эндрю в Лондон. Там Оливия, взяв фамилию матери, начала посещать театральную школу.

Карьера
Первую телевизионную роль получила в тринадцать лет, а в 16 сыграла Джульетту в фильме «Ромео и Джульетта» итальянского режиссёра Франко Дзеффирелли, за которую получила «Золотой глобус».

В 1973 году она снялась в «Потерянном горизонте», в 1978 году — в фильме «Смерть на Ниле». В 1977 году сыграла Деву Марию в телепроекте Дзеффирелли «Иисус из Назарета». Сыграла в экранизации книги папы римского Иоанна Павла II «Ювелирный магазин» в 1989 году. В 2002 воплотила экранный образ Матери Терезы в телевизионном фильме.

Осенью 2014 года Оливия Хасси приняла участие в съёмках фильма «Социальное самоубийство» британского режиссёра Брюса Уэбба, который переносит историю шекспировских Ромео и Джульетты в современный мир социальных сетей. В этом проекте также занят Леонард Уайтинг, партнёр Оливии по легендарному фильму Дзеффирелли «Ромео и Джульетта», дружбу с которым она сохранила на всю жизнь. Уайтинг и Хасси представляют в фильме родителей Джулии (нынешней Джульетты), в образе которой предстаёт реальная дочь Оливии — Индия Айсли. Фильм вышел в 2015 году.

Личная жизнь
Оливия переехала в Лос-Анджелес и в 1971 году вышла замуж за сына актёра Дина Мартина, Дина Пола Мартина. Родившийся у них сын Александр также стал актёром. С Мартином Оливия Хасси разошлась в 1978 году и спустя два года вступила в брак с японским певцом Акирой Фусе, от которого родила в 1983 году сына Максимилиана. С Акирой Фусе развелась в 1989 году, а в 1991 году вышла замуж за американского рок-певца и актёра Дэвида Глена Айсли и в 1993 году родила дочь Индию Джой Айсли.

В 2008 году у Хасси был диагностирован рак молочной железы. Вместо того, чтобы проводить химиотерапию или облучение, она перенесла двойную мастэктомию. После почти десятилетней ремиссии Хасси узнала в 2018 году, что рак молочной железы вернулся, когда была обнаружена небольшая опухоль, растущая между ее сердцем и легкими. Она решила использовать лучевую и химиотерапию для лечения опухоли, заявив: Я отказалась от химиотерапии и лучевой терапии 10 лет назад, желая избежать этих ядов, но в прошлом году у меня не было выбора, и они спасли мне жизнь. Опухоль уменьшилась, я надеюсь, до размера горошины, и сейчас у меня все хорошо. Я здорова и счастлива.

Мемуары Хасси «Девушка на балконе: Оливия Хасси обретает жизнь после Ромео и Джульетты» были выпущены 31 июля 2018 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Великобритании